levendula (Lavandula) növénynemzetség
A nemzetség tagjainak magyar nevében szerepel a „levendula”, de az alábbi fajt egyszerűen így is nevezik:
 levendula (Lavandula angustifolia) növényfaj; közönséges levendula, angol levendula, keskenylevelű levendula, orvosi levendula, valódi levendula
 Levendula, női név